Flamländer bezeichnet
eine Pferderasse, siehe Brabanter
einen Binnenschiffstyp, siehe Péniche
eine Bezeichnung für die Flamen, Bewohner von Flandern